

Pseudonyme 

 Orlane (1971-), est une chanteuse française.

Prénom

Divers 
 Orlane, entreprise française de cosmétiques.

Toponyme 

 Orlane est une localité du Kosovo.
Prénom féminin
Prénom français